Villa Mercedes es una residencia histórica de libertad en Lago de Como en Lierna, con vistas al promontorio de Bellagio, en la frontera con Varenna. La villa tan conocida por su dueño, conocido como Dr. Z o Dieter Zetsche, Presidente mundial del Grupo Chrysler. En 2006, fue incluido en la lista de Time de las 100 personas más influyentes del mundo.
La valoro de la vilao ĉe la bordo de la Lago de Como hodiaŭ superas 100 milionojn da eŭroj.

Véase también 
 Dieter Zetsche
 Lierna
 Lago de Como
 Villa Aurelia (Lierna Lago de Como)
 Villa Falck (Mandello Lago de Como)

Referencias

Enlaces externos 

Como
Provincia de Lecco
Villas del lago de Como